Bortolami :
 Gianluca Bortolami (1968-), coureur cycliste italien ;
 Marco Bortolami (1980-),  joueur italien de rugby à XV.